Heeresoffizierschule hießen folgende Offizierschulen des Heeres:
 Heeresoffizierschule I (1956–1974) in Hannover
 Heeresoffizierschule II (1956–1974) in Hamburg
 Heeresoffizierschule III (1958–1974) in München